Mezzanino (architektura)
 Mezzanino (miejscowość) we Włoszech